Rate (von  zu ) bezeichnet eine auf eine Zeitspanne bezogene Größe. Umgangssprachlich wird der Begriff auch gelegentlich für einen prozentualen Anteil verwendet, siehe Quote.

 eine Änderungsrate, also die zeitliche Änderung einer Größe (im infinitesimalen Grenzfall die Ableitung einer Größe)
 Wachstums- oder Zerfallsrate als Änderungsrate des Logarithmus einer Größe (gleich Änderungsrate der Größe bezogen auf die Größe selbst)
 eine Stromgröße als qualitativ abgrenzbaren Summanden zur Änderungsrate einer Bestandsgröße (siehe auch pro rata temporis)
 Einzelbeiträge zu Stromgrößen, insbesondere eine Ratenzahlung
 eine Stromgröße bezogen auf eine andere Bestandsgröße, etwa die Inzidenzrate (Erkrankungsrate bezogen auf die Populationsgröße)
 in der Epidemiologie ein Maß für Häufigkeit, mit der ein Ereignis in einer bestimmten Population in einem definierten Zeitraum auftritt, siehe Rate (Epidemiologie)
 Verhältnisse von Stromgrößen (bzw. von deren Einzelbeiträgen), etwa eine Frachtrate

Siehe auch: